Кто боится Вирджинии Вулф?:

 «Кто боится Вирджинии Вулф?» — пьеса Эдварда Олби.
 «Кто боится Вирджинии Вулф?» — американский фильм 1966 года.
 «Кто боится Вирджинии Вулф?» — российский фильм-спектакль 1992 года.